Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 20 по 21 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 34 спортсмена из 28 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал 
21 августе 2004, в 19:39 по местному времени

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 114   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004